Гео́ргий Голова́нов:
 Голованов, Георгий Александрович (1923—2003) — доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда.
 Голованов, Георгий Михайлович (1830—1913) — томский предприниматель, почётный гражданин Томска.